Aurina. variante del nome aurina
 Aurina (chimica), sostanza chimica
 Valle Aurina, comune italiano

Note